Anna Janovskaja – pattinatrice russa
 Elena Janovskaja – matematica russa
 Sofija Janovskaja – matematica russa